Кампо-де-Вильявидель ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-дель-Эсла.  Занимает площадь 13,99 км². Население — 227 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки

Муниципалитеты Леона